Finicha'a (ou Finchawa) est une ville d'Éthiopie, située dans la zone Misraq Welega de la région Oromia. Elle se trouve à  et à  d'altitude. Elle est le centre administratif du woreda d'Abay Chomen.

Ville dans la région Oromia